Аэропорт Бе́гишево имени Н. В. Лемаева (; ) — международный аэропорт федерального значения в Татарстане.

Обслуживает города Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга и др.. Аэропорт также пользуется спросом у жителей Ижевска, так как является ближайшим к нему международным аэропортом.

Расположен в Тукаевском районе в 19 км к юго-востоку от центра Нижнекамска и 27 км к юго-западу от центра Набережных Челнов.

Собственником аэропорта является ПАО «КАМАЗ».

История 
Построен в 1970—1971 гг.. Первый рейс совершён 25 декабря 1971 экипажем самолета АН-24.

В 1998 году аэропорт распоряжением правительства получил статус международного.

В ноябре 2011 года в аэропорту начата реконструкция, целью которой является задача превратить Бегишево в аэропорт категории C.

В июне 2016 года начался ремонт перрона, а также было запланировано уложить новый асфальт возле здания аэровокзала, отремонтировать рулёжные дорожки и установить светосигнальное оборудование.

В феврале 2018 года аэропорт получил награду «Лучший аэропорт 2017» в категории «Международный аэропорт с пассажиропотоком до 2 миллионов пассажиров в год».

Технические данные 
ВПП размером 2499×42 м, три рулёжные дорожки, способная принимать воздушные суда типа Ил-76, Ту-214, Airbus A320, Boeing 767 и более лёгкие, а также вертолёты всех типов. Классификационное число ВПП (PCN) 44/R/C/X/T (смешанное).

Пропускная способностью аэровокзала — 400 человек в час, международный сектор — на 100 пассажиров в час, гостиница на 230 мест, склад ГСМ с резервуарным парком свыше 10000 м³. В состав аэропорта входят также грузовой склад ёмкостью 170 тонн, цех бортового питания, на территории имеется таможенный склад временного хранения (СВХ).

Авиакомпании и направления 
По состоянию на 2018 год наиболее популярные направления: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Краснодар, Анталия и Дубай.Лидеры среди авиакомпаний — Аэрофлот, Победа, S7 Airlines, Nordwind Airlines и Pegas Fly.

Является базой для проведения лётной практики студентов СПБГУ ГА на самолетах Da 42

Показатели деятельности

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт аэропорта Бегишево
 Схема аэропорта Бегишево; 3D-тур по аэропорту Бегишево
 Аэропорт Бегишево в справочнике Aviapages.ru

Аэропорты России, названные в честь людей
Аэропорты Татарстана
Транспорт Набережных Челнов
Транспорт Нижнекамска
Тукаевский район